

Geografia

Austria 
 Stockach – miejscowość w gminie Elbigenalp, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte
 Stockach – miejscowość w gminie Kuchl w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein
 Stockach – miejscowość w gminie Söll w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Stockach – dzielnica gminy Gomaringen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tybinga
 Stockach – dzielnica Traunsteinu
 Stockach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja

Zobacz też 
 Stöckach